Графиня Магдалена Руденшёльд (, полное имя Magdalena Charlotta Rudenschöld; 1766—1823) — шведская придворная дама, фрейлина, художница.

Была ключевым участником заговора Густава Армфельта, считается первой заключённой женской тюрьмы .

Биография 

Родилась 1 января 1766 года в Стокгольме в семье тайного советника графа  и его жены графини ; внучка Кристина Пипер.

В 1784 году Магдалена стала фрейлиной принцессы Софии Альбертины, сестры Густава III, и описывалась современниками как красивая и умная женщина. При дворе её называли Malla или Malin. Ее расположения добивались брат короля герцог Карл XIII и дворянин Густав Армфельт, фаворит короля; Магдалена страстно влюбилась в Армфельта. В 1785 году Армфельт женился на Хедвиге Ульрике Делагарди, сделав Магдалену своей любовницей. Считается, что она тайно родила ему двоих детей, которые умерли вскоре после рождения.

Участие в заговоре 
В 1793 году Армфельт, проживавший в это время за границей, разработал планы свергнуть , обладавшего большой властью в период регентства при наследном принце (после убийства Густава III). Густав Армфельт заставил Магдалену Руденшёльд действовать в качестве своего сообщника, и она стала его представителем в Швеции как центральная фигура заговорщиков. Армфельт также обещал жениться на Магдалене, когда вернется в Швецию после успешного переворота. Переписка Армфельта и Руденшёльд попала Рейтерхольму путём подкупа почтмейстера в Гамбурге, через который проходила вся почта в Швецию. Магдалена Руденшёльд была арестована одной из первых 18 декабря 1793 года.

22 сентября 1794 года Магдалена Руденшельд была осуждена и приговорена к смертной казни за измену, вместе с Армфельтом (отсутствовал, находясь за границей) и двумя другими сообщниками — Юханом Эренстрёмом и Юханом Аминоффом. Её наказание было заменено на позорный столб на площади Birger Jarls torg с последующим пожизненным заключением в тюрьме . Она была лишена своей фамилии и статуса дворянки.

Последующая жизнь 
Магдалена Руденшёльд была освобождена в ноябре 1796 года с первым правительственным документом, подписанным Густавом IV Адольфом, и была выслана в Готланд, где она получила ферму Stenstugu в качестве компенсации за потерю здоровья и пенсии. Она также вернула себе имя. Первые годы она не покидала остров, но затем она стала полностью свободной в передвижении. 

5 июня 1798 года у нее родился сын Эрик Экмансдорф Карлссон ( Eric Ekmansdorff Karlsson, 1798—1848), позднее ставший офицером и служивший в Лаппеенранте. По предложению и за счет Густава Армфельта, ответственного за её нелегкую судьбу, Магдалена переехала в 1801 году в Швейцарию; также по рекомендации Армфельта её сына отправили воспитываться в Санкт-Петербург. В 1813 году она вернулась в Швецию, где помогала в воспитании детей её брата . В конце концов она переехала от брата в Стокгольм, где умерла 5 марта 1823 года.

Магдалена Руденшёльд была одной из героинь романа «Kärleks ljuva plåga : En roman om Magdalena Rudenschöld» (1974) писателя .

Литература 
 Carl-Johan Kleberg. Långholmen - den gröna ön. Monografier utgivna av Stockholms stad. ISBN 91 7031 0 19 X.
 Svenskt konstnärslexikon del IV sid 551, Allhems Förlag, Malmö. Libris 8390296.

Примечания

Ссылки 
 Magdalena Rudenschöld 
 Anteckningar om svenska qvinnor - Rudenskiöld, Magdalena Charlotta

Графини Швеции
Фрейлины шведского двора